Sinh peut faire référence à :
 sinus hyperbolique, une fonction mathématique.
 sinh, un type de jupe portée par les femmes Laotiennes.
 Hoàng Xuân Sính (née en 1933), mathématicienne vietnamienne.